Beata Vergine Maria del Soccorso – appellativo di Maria, madre di Gesù
 Santa Maria del Soccorso – stazione della metropolitana di Roma
 Santa Maria del Soccorso – zona di Roma

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria del Soccorso